Мото Гран-Прі Австралії 2015 року, офіційна назва Pramac Australian Motorcycle Grand Prix — шістнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 16—18 жовтня 2015 року на трасі Філіп-Айленд, розташованій на острові Філіпа у Австралії. Завдяки другому місцю Хорхе Лоренсо Yamaha здобула кубок конструкторів, 37-й за всю історію участі виробника у MotoGP (14-й у «королівському» класі). Маверік Віньялес дострокова став «новачком року» в класі MotoGP.

MotoGP 
На етапі травмованого Карела Абрахама в команді «AB Motoracing» замінив Ентоні Вест, а Алекса де Анджеліса («E-Motion IodaRacing Team») — Даміан Кадлін.

Етап став продовженням запеклого протистояння лідерів чемпіонату, Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо. В боротьбі за перемогу у гонці до них приєдналися Марк Маркес та Андреа Янноне. Ця лідируюча група з чотирьох гонщиків сформувалась на 7-му колі і не розпалась до самого фінішу. Більшу частину дистанції очолював заїзд Лоренсо, проте на 17-му колі його обігнав Маркес, який їхав першим три кола. На 20-му колі Лоренсо повернув собі перше місце, і відтоді порядок гонщиків у першій четвірці змінювався щокола. Вирішальним стало останнє коло, на якому Маркес зумів обігнати Лоренсо та вийти на перше місце, а Янноне випередив Россі та доповнив подіум.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
Травмованого Домініка Аегертера в команді «Technomag Racing Interwetten» продовжував заміняти австралієць Джошуа Хук. Крім того, до виступів повернувся італієць Франко Морбіделлі з команди «Italtrans Racing Team», який відновився після травми.

Інтрига у чемпіонаті була втрачена ще на попередньому етапі, коли Йоана Зарко достроково став чемпіоном світу. Головна боротьба на етапі та в чемпіонаті залишалась у тому, хто займе друге місце — переможець попереднього сезону Тіто Рабат чи новачок класу Алекс Рінс. Останній впевнено виграв гонку, тоді як перший відмовився від участі в ній через травму. Таким чином Рінс випередив Рабата в загальному заліку та вийшов на друге місце.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард взяли участь місцеві гонщики Метт Бартон (команда «Suus Honda») та Оллі Сімпсон («Olly Simpson Racing»), а травмованого Хірокі Оно в команді «Leopard Racing» замінив Жоан Мір.

Данні Кент отримав другу можливість достроково стати чемпіоном світу, проте знову не скористався з неї, не фінішувавши в гонці через аварію. Перемогу у гонці здобув португалець Мігел Олівейра, вже четверту у сезоні, що дозволило йому піднятись на друге місце в загальному заліку.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Австралії
2015
Австралія
2015 в австралійському спорті
Жовтень 2015